В США насчитывается 3 округа с названием Онейда ():
 Онайда — округ в штате Айдахо, США.
 Онайда — округ в штате Висконсин, США.
 Онайда — округ в штате Нью-Йорк, США.